Schuchewytsch (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Jurij Schuchewytsch (1933–2022), ukrainischer Politiker (UNA-UNSO) und Sohn von Roman Schuchewytsch
 Roman Schuchewytsch (1907–1950), ukrainischer Politiker und Offizier der Ukrainischen Aufstandsarmee (UPA)
 Stepan Schuchewytsch (1877–1945), ukrainischer Anwalt und Hochschullehrer sowie Offizier im Heer von Österreich-Ungarn, Onkel von Roman Schuchewytsch
 Wolodimir Schuchewytsch (1849–1915), ukrainischer Ethnograph und Hochschullehrer